Шейнер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шейнер, Артур (1863—1938) — чешский живописец, иллюстратор и рисовальщик.
 Шейнер, Вильгельм (1852–1922) – немецкий художник.
 Шейнер, Уильям (род.2001) — американский спортсмен, стрелок, олимпийский чемпион 2020 года.
 Шейнер, Христофор (1575—1650) — немецкий астроном, физик, механик и математик.
 Шейнер, Юлиус (1858—1913) — немецкий астроном и астрофизик.
 Шейнер, Якоб (1820—1911) — немецкий художник.
 Шейнер Корреа, Пабло Эрнесто (род. 1962) – уругвайский дипломат.